OKG se može odnositi na:
 Ornitin
 OKG AB
 Okojo aerodrom